Le prince Muda Haji Al-Muhtadee Billah, né le  à Bandar Seri Begawan, est le fils aîné du sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, et de sa première épouse, la reine Saleha. En 1998, il est investi prince héritier du sultanat de Brunei.

Jeunesse et éducation 
Il est né dans l'ancien palais du sultan, le palais Darul Hana, où il débute son éducation. Il poursuit ensuite ses études primaires à la St. Andrew's School située dans la capitale, Bandar Seri Begawan.

Par la suite, il est diplômé du Paduka Seri Begawan Sultan Science College et en 1994, il passe le GCE Advanced Level.

Al-Muhtadee Billah étudie à l'université de Brunei Darussalam et commence des études à l'étranger au  en . Il a participé au service des programmes étranges de l'Université d'Oxford au Magdalen College, où il a obtenu son diplôme en 1997.

Pendant son séjour à Oxford, il a suivi un programme d'études spécialement conçu pour lui concernant : les études islamiques, le commerce, la diplomatie et les relations internationales. Il a reçu son diplôme en études diplomatiques lors d'une session extraordinaire qui s'est tenue le  à Bandar Seri Begawan.

En 1988, Al-Muhtadee Billah a terminé la lecture du Coran et a également étudié divers aspects de l'enseignement islamique.

Proclamation comme prince héritier 
Al-Muhtadee Billah a été proclamé prince héritier du sultanat de Brunei, le  au palais Nurul Iman, le palais royal. Lors de la cérémonie, son père, lui a décerné le Keris Si Naga (« dague dragon »), l'amenant à devenir le  de Brunei. La cérémonie a été suivie par la procession autour de la capitale, Bandar Seri Begawan.

Rôle au gouvernement 
Se préparant à devenir le futur chef de l'État, Al-Muhtadee Billah tient plusieurs rôles au sein du gouvernement. Il est, à la fois, ministre principal au cabinet du Premier ministre (poste tenu par son père), général dans les forces armées de Brunei et inspecteur général adjoint de la Police royale de Brunei. 

En qualité de ministre principal, il est à la tête du comité pour la gestion des catastrophes nationales. Il est préparé intensivement à observer tous les aspects du gouvernement. 

En qualité de vice-sultan, il est toujours désigné afin d'assurer la régence lorsque son père est en voyage à l'étranger. 

Il accorde également des audiences publiques lors de l'arrivée et du départ des ambassadeurs étrangers et des hauts-commissaires. De plus en plus, il apparaît à des fonctions officielles pour améliorer ses capacités à prendre la parole en public lors des discours royaux.

Il est vice-chancelier de l'université de Brunei Darussalam et chancelier de l'Institut de technologie de Brunei. C'est pourquoi une fois par an, il décerne des diplômes des deux institutions.

Vie privée 

Le , il épouse Dayangku Sarah, âgée alors de 17 ans, fille d'un père brunéien et d'une infirmière suisse, au palais Nurul Iman, en présence notamment du duc de Gloucester, du prince Naruhito, prince héritier du Japon, du prince Sirajuddin, raja de Perlis. Le coût des festivités a été évalué à 2,3 millions d'euros.

Le couple a quatre enfants, qui jouissent de la qualification d'altesse royale :
 le prince Abdul Muntaqim (né le ) ( ans) ;
 la princesse Muneerah Madhul Bolkiah (née le ) ( ans) ;
 le prince Muhammad Aiman (né le ) ( ans) ;
 la princesse Faathimah Az-Zahraa' Raihaanul Bolkiah (née le ) ( ans).

Ascendance

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des dirigeants actuels des États

Liens externes 
 
  Page officielle du prince héritier, ministre principal du gouvernement de Brunei

Naissance en février 1974
Personnalité politique brunéienne
Ministre brunéien
Chevalier grand-croix honoraire de l'ordre royal de Victoria
Naissance à Bandar Seri Begawan
Étudiant de Magdalen College (Oxford)
Prince héritier